Hossein Kazerani (Andimeshk, Irão, 4 de Abril de 1947- ) é um antigo futebolista iraniano.

Clubes 

Kazerani jogou pelo Afsare Shahrbani e pelo  Pas Tehran.

Carreira internacional 

Kazerani teve 26 internacionalizações pela Seleção Iraniana de Futebol, tendo marcado dois golos. Participou na Copa do Mundo de 1978.

Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978